Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 293e régiment d'artillerie
293e régiment d'infanterie
 
 
 

Homonymie d'unités militaires